Kevin Yates est un nom pouvant désigner:

Kevin Yates (né en 1963), homme politique provincial saskatchewanais
Kevin Yates (né en 1972), joueur de rugby à XV canado-anglais
 (né en 1974), artiste visuel canadien

Voir aussi

Yates, Kevin